Southey (motorfiets)
Southey (Canada)